Ка́ра Луи́за Те́оболд (, род. 25 января 1990, Уэйкфилд) — английская актриса телевидения. Наиболее известна по роли Айви Стюарт в телесериале «Аббатство Даунтон».

Ранняя жизнь и образование 
Теоболд родилась в Уэйкфилде, Уэст-Йоркшир. Она окончила Гилдхоллскую школу музыки и театра в 2012 году.

Фильмография

Видеоигры

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Гилдхоллской школы музыки и театра
Киноактрисы Великобритании